Der Kanton Garonne-Lomagne-Brulhois ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castelsarrasin, im Département Tarn-et-Garonne und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Saint-Nicolas-de-la-Grave.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Garonnelomagnebrulhois